Olteț – wieś w Rumunii
 Olteț – rzeka w Rumunii, dopływ Aluty

Strony ujednoznaczniające